Серо де ла Вирхен има више значења:

 Серо де ла Вирхен (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо де ла Вирхен (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо де ла Вирхен, Сан Хуан де Бокас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо де ла Вирхен (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо де ла Вирхен (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику